Макс Эрнст (; 2 апреля 1891, Брюль, Германская империя — 1 апреля 1976, Париж) — немецкий и французский художник, значимая фигура в мировом авангарде XX века.

Биография

Ранние годы 

Родился в католической семье. Отец — Филипп-Эрнст, был учителем в школе для глухонемых детей и художником-любителем. Мать — Луиза Эрнст, урожд. Копп. В семье было девять детей. Макс был третьим ребенком. У него был брат Карл и сёстры Эмили, Луиза, Элизабет и Аполлония. Пятая сестра, Мария, умерла в возрасте шести лет.

Макс Эрнст рано начал рисовать, получив первые уроки от отца. С самого детства он был очень впечатлительным и обладал богатым воображением. Одним из его первых воспоминаний был поход в лес с отцом. Мальчик был поражён великолепием природы: «[…] большое наслаждение дышать полной грудью среди большого пространства и одновременно тревожное чувство быть пойманным в клетку из деревьев вокруг». В детстве он проводил много времени на природе и впоследствии часто возвращался в своих работах к теме леса и флоры. В 1906 году, в ночь, когда родилась младшая сестра Эрнста, Аполлония, умер его любимый попугай. Единовременность этих двух событий поразила подростка, он был уверен, что родившийся ребёнок забрал у птицы жизненную искру. Это событие оставило большой отпечаток на творчестве художника, он неоднократно изображал людей в виде птиц.

В 1897—1908 он посещал начальную школу и лицей в родном Брюле. Большое влияние оказала на него книга немецкого философа Макса Штирнера «Единственный и его собственность», прочитанная им в последний год учёбы в лицее. Она заставила его среди прочего задуматься о буржуазных принципах обучения. В 1909 поступил на факультет философии в Боннский университет в угоду родителям, которые прочили ему карьеру преподавателя. Специализируясь в психологии, он посещал уроки при психиатрическом госпитале Бонна. Он уделял большое внимание картинам и скульптурам резидентов госпиталя и даже хотел написать книгу об искусстве душевнобольных.

В годы учёбы в Бонне Эрнст присоединился к группе «Молодой Рейнланд», состоявшей из художников, писателей и поэтов. Он дружил с поэтом , художниками Августом Макке, , Генрихом Кампендонком, психологом . В своих биографических заметках Макс Эрнст так писал о своих университетских годах: «Подросток с жаждой знаний избегает любого типа знаний, которые могут привести к заработку. Напротив, он предаётся занятиям, расцениваемым его профессорами пустыми, из которых самое важное — живопись». В свободное от занятий время он много рисовал: портреты, пейзажи, карикатуры. Однако вскоре он почувствовал недостаток теоретических знаний и стал посещать университетские лекции по искусству. Он обогащал посещением музеев и выставок самостоятельное обучение. Эрнст окончательно утвердился в решении стать художником, сходив на проходившую в Кёльне экспозицию художников парижской школы (Гогена, Ван Гога, Сезанна и Пикассо). С тех пор лекции по философии служили лишь ширмой для получения финансовой помощи от родителей.

В 1912 году он отправил несколько работ на небольшие выставки в Бонне и Кёльне и написал несколько статей в журнал «Der Volksmund», в которых защищал идеалы «Молодого Рейнланда». В них он насмехался над художественными критиками, оперировавшими понятиями «мастерство» и «вкус» для оценки искусства. Летом следующего года его работы были представлены на выставке Рейнских экспрессионистов в Бонне, а в сентябре — на первом Немецком осеннем салоне в Берлине.

В 1913 году Август Макке познакомил его с Робером Делоне и Аполлинером. Тогда же он совершил поездку в Париж. В 1914 в Кёльне Эрнст повстречался с Хансом Арпом, завязалась долгая дружба. В Первую мировую войну Макс Эрнст служил в германской армии. В 1915 году получил повышение до бригадира. Отдачей пушки ему ранило голову и правую руку, и симпатизировавший ему лейтенант перевёл его к картографам, где Эрнст имел возможность рисовать. В январе следующего года в берлинской галерее «Штурм» состоялась выставка двух художников: Макса Эрнста и Георга Мухе. Весной 1918 года он был произведён в лейтенанты, а в октябре, незадолго до окончания войны, он женился на историке искусств Луизе Штраус, с которой познакомился в 1914 году. Через два года у них родился сын, позже известный в США под именем Джимми Эрнст, художник-сюрреалист. Брак, впрочем, вскоре распался.

Дада в Кёльне 

После демобилизации Эрнст вернулся в Кёльн. В 1919 году художник познакомился с , и — в Мюнхене — с Паулем Клее. В то же время Макс Эрнст увидел в итальянском журнале «Валори пластичи» (Valori Plastici) репродукции метафизических картин Джорджо де Кирико, под впечатлением он выпустил альбом из восьми литографий «Fiat modes — pereat ars». Он также проиллюстрировал сборник поэм Иоганна Кулеманна. Когда ему попались на глаза журналы «391» Франсиса Пикабиа и «Дада» Тристана Тцара, он заинтересовался этим новым течением, родившимся в Цюрихе в 1916 году. Ханс Арп писал ему из Цюриха о скандалах, которые возникали после выступлений дадаистов. Прочитав «Манифест дада» Тцары, Эрнст почувствовал, что дух этого движения ближе его темпераменту, чем дух поэм «Молодого Рейнланда», и что он готов стать активным участником группы дадаистов.

Он начал экспериментировать с различными материалами, техникой коллажа. Для Эрнста коллаж был одним из способов реакции на мировую ситуацию в 1919 году: «Я пытался увидеть в нём [коллаже] разработку случайной встречи двух отдалённых реальностей на неподходящем плане (это если обобщить и перефразировать известную фразу Лотреамона: „Прекрасен как случайная встреча на анатомическом столе зонтика и швейной машинки“ […]»). Эрнст, как и его коллеги по цеху, давал своим работам замысловатые названия — от описаний до абсурдных стихов на немецком и французском. Традицией стало также брать себе новое тематическое имя: Дадамакс Эрнст, Минимакс Дадамакс и т. д.

В ноябре 1919 года Эрнст и Бааргельд устраивали дадаистскую выставку, на которой кроме работ организаторов и их друга Отто Фрейндлиха представлены работы художников-любителей и резидентов психиатрических лечебниц. Афиши и каталоги выставки были конфискованы оккупационными английскими властями. К творческому дуэту в начале следующего года присоединился приехавший в Кёльн Ханс Арп. В апреле 1920 года последовала выставка под названием «Ранняя весна дада» (), в пивной «Winter», которая вызвала агрессию у публики — разъярённые посетители требовали убрать нарушающие общественный порядок предметы. На следующей день после скандала художник получил телеграмму от отца, в которой тот отрекался от него. Это был окончательный разрыв с семьёй, Эрнст больше никогда не виделся с отцом.

Выставки вызвали ажиотаж, информация о них дошла до Парижа, Цюриха и Нью-Йорка, начался активный обмен письмами, текстами, работами. Вскоре художник получил письмо от Андре Бретона с предложением провести персональную выставку в Париже и, польщённый, ответил согласием. Выставка открылась в мае 1921, открытие сопровождалось большим представлением дадаистов, каталог вышел с предисловием Бретона. Сам Макс Эрнст не смог приехать, ему не давали французскую визу. Выставка имела большой резонанс, заметки о ней появились во многих журналах, её посетили различные представители парижской интеллигенции, но никакой личной выгоды художнику она не принесла.

Тёплый приём его творчества среди друзей-дадаистов подал Эрнсту идею, что его место среди них, в Париже. Лето 1921 года Эрнст с женой провели в Тарренце, где встретились с Тристаном Тцарой, Хансом Арпом и Софи Тойбер. Эрнсту даже удалось наконец лично увидеть Андре Бретона, бывшего в свадебном путешествии с Симоной. Однако из-за окончания визы супруги были вынуждены уехать в конце сентября и разминулись с Полем Элюаром и Галой. В сентябре под редакцией Тцара, Арпа и Эрнста вышел специальный номер журнала «Дада» под заголовком «Дада на открытом воздухе», направленный против нападок Франсиса Пикабиа.

Встреча с Элюарами, переезд в Париж 
В конце осени 1921 года чета Элюаров посетила художника в Кёльне. Встреча оказалась знаменательной. С Элюаром у Эрнста завязалась крепкая дружба, а Гала ему позировала. Элюар купил наиболее законченное полотно художника — «Слон Целебес» (Celebes) — и выбрал дюжину коллажей для иллюстрирования своего сборника «Повторения» (). Как только сборник был опубликован в марте 1922 года, поэт решил лично передать Эрнсту его экземпляр. Они встретились в Дюссельдорфе. В открытке, посланной откуда Тристану Тцара, Эрнст писал, что Элюар «его друг и половина», а Элюар — что он больше не единственный сын. Их духовное родство нашло продолжение в новом совместном проекте: сочинении поэм в прозе на основе коллажей Эрнста. Они отправляли друг другу письма с исправлениями, пока не приходили к варианту, который устраивал обоих. Результатом стала маленькая книжка «Несчастья бессмертных» (), вышедшая небольшим тиражом в Тарренце, где Эрнст и Элюар с жёнами проводили лето. Художник большую часть времени оставался на вилле Элюаров, Гала стала его любовницей, завязался ménage à trois.

В конце лета Эрнст проводил жену с сыном в Кёльн и поехал в Париж. За неимением французской визы он воспользовался паспортом Поля Элюара. Эрнст не сразу расстался с женой, Луиза с сыном навещали его несколько раз. Полтора года художник жил у Элюаров в Сен-Брисе, затем в Обонне, по утрам приезжая на поезде на Монпарнас. В Париже у нелегального иммигранта из Германии настали тяжёлые времена, он перебивался случайными заработками.

В конце 1922 года, под впечатлением от долгожданного воссоединения с друзьями-дадаистами, он написал картину «Встреча друзей» (). В 1923 году выставлялся в Салоне Независимых. Его работы не привлекли внимание критиков, но получили тёплые отзывы от кубистов Жоржа Брака, Хуана Гриса и Луи Маркусси. В том же салоне была выставлена «Прекрасная садовница» (), купленная годом позже Выставочным центром Дюссельдорфа, откуда была убрана по требованию нацистских властей. В 1937 году художник увидел свою картину на фотографии выставки дегенеративного искусства, она вероятнее всего была уничтожена. По наводке Андре Бретона, коллекционер Жак Дусе приобрёл полотно «Внутренним взором» (). Несмотря на помощь друзей, ни успех, ни слава к художнику не приходили.

Дела у любовного треугольника ухудшались, и в марте 1924 года Поль Элюар внезапно уехал в Монако, а затем во Вьетнам. Чтобы собрать деньги на путешествие, Эрнст продал свои картины по скромным ценам галеристке Иоганне Эй. Гала распродавала коллекцию, собранную мужем. Сбор денег занял три месяца. Они встретились в Сингапуре, потом провели вместе пару недель в Сайгоне. В конце концов Гала осталась с Полем, они вернулись в Париж в сентябре. Эрнст ещё несколько месяцев путешествовал по Юго-Восточной Азии. По возвращении в Париж художник получил контракт у Жака Вио и в 1925 году снял студию «» на Монмартре (22, rue Tourlaque). Контракт, впрочем, закончился в июне с таинственным исчезновением Вио.

Французский период 
Каникулы художник провёл в Порнике, на Бретанском берегу. Там, при рассмотрении старого паркета, у него возникла идея техники фроттажа, переноса различных фактур, позволяющую фиксировать непроизвольные изображения и напоминающую «автоматическое письмо» сюрреалистов. В следующем году в издательстве Жанны Бюше он выпустил сборник рисунков «Естественная история» () в этой технике, вступительное слово написал Ханс Арп. В 1926 году прошла первая большая экспозиция в Париже в галерее ван Лир. Вместо предисловия в каталоге были напечатаны стихи Поля Элюара, Бенжамена Пере и Робера Десноса.

В 1926 вместе с Миро оформил спектакль «Ромео и Джульетта» для труппы Сергея Дягилева. Работа с Русскими балетами спровоцировала негодование в кругу его единомышленников сюрреалистов, в особенности у Бретона, который устроил скандал на премьере балета. В очередном номере «Сюрреалистической революции» Бретон и Арагон опубликовали краткую статью с критикой в адрес Эрнста и Миро, которые «принижают идею сюрреализма». Впрочем, уже в следующем номере были представлены две работы Эрнста с апологетическим комментарием Поля Элюара.

Январь 1927 года художник провёл в Межеве, там он создал несколько работ в новой технике граттаж. Последовали выставки у ван Лир в Париже и в галерее Шварценберг в Брюсселе. В том же году Макс Эрнст женился на , они сняли дом в Мёдоне. В 1929 году вышла графическая новелла «Женщина о 100 головах»: около ста пятидесяти рисунков с текстовым сопровождением художника и обращением к читателю от Андре Бретона. Одним из персонажей книги был Лоплоп, главный среди птиц, который неоднократно появлялся в работах Эрнста. В следующем году он выпустил второй роман-коллаж «Rêve d’une petite fille qui voulut entrer au carmel». В том же году художник снялся в фильме Бунюэля «Золотой век» (позднее Бунюэль снял его в фильме «Симеон-пустынник», 1965).

В 1931 году прошла первая персональная экспозиция Эрнста в Нью-Йорке, в галере Жюльена Леви, который приобрёл часть коллажей, выставленных в Париже в том же году в галерее Пьер. В 1934 вышел очередной роман-коллаж «Une semaine de bonté». Лето 1934 и 1935 Эрнст провел в Малое у семьи скульпторов Джакометти, обратился к скульптуре. В 1936 году участвовал в выставке «Фантастическое искусство, Дада, Сюрреализм» в Нью-Йоркском музее современного искусства и на большой выставке сюрреалистов в Лондоне. В том же году Оскар Домингес представил новый метод — декалькоманию («переводные картинки»), который Эрнст стал использовать в живописи маслом.

В 1937 году в специальном номере журнала «Тетради искусства» () был опубликован текст Эрнста «Au-delà de la peinture», посвящённый его творчеству с 1918 по 1936 годы. Он также выполнил художественное оформление пьесы Альфреда Жарри «Убю закованный» (Ubu enchaîné) в постановке Сильвена Иткина. В том же году Эрнст гостил у Роланда Пенроуза в Лондоне, там он встретился с Леонорой Каррингтон, которую впечатлили картины художника, увиденные ею год назад на выставке сюрреалистов. Между ними вспыхнула страсть, и Леонора последовала за Эрнстом в Париж. Художник оставил свою жену и прожил вместе с Леонорой несколько лет. Он купил дом в Сен-Мартен-д’Ардеш и сделал там множество фресок и скульптур. В 1938 Пегги Гуггенхайм купила значительную часть работ Эрнста и выставила их в своем музее в Лондоне.

В годы войны 
В 1939 году, с началом Второй мировой войны, Эрнст был арестован как подданный страны-противника. Он провёл шесть недель в доме предварительного заключения в Ларжантьер, куда за ним последовала Леонора Каррингтон. Затем он был переведён в лагерь для интернированных в Ле Милль (Экс-ан-Прованс), устроенный в здании кирпичного завода. Там он делил комнату с художником Хансом Беллмером, тот написал портрет Макса Эрнста, лицо которого изобразил в виде кирпичной стены. В конце года был отпущен при помощи министра внутренних дел Альбера Сарро, которого привлёк Поль Элюар.

В мае следующего года художник был вновь отправлен в Ле Милль по доносу местного жителя, обвинявшего Эрнста в том, что художник подавал световые сигналы вражеской стороне. При приближении немецкой армии тех интернированных лагеря, кому грозила смертельная опасность в случае оккупации, посадили на поезд, идущий на юг, на нём оказался и Макс Эрнст. После многочисленных остановок и противоречивых указаний со стороны властей заключённых поместили в лагере Сен-Никола близ Нима. Эрнст дважды сбегал из лагеря, прежде чем в июле получил разрешение на освобождение благодаря браку с гражданкой Франции Марией-Бертой (факт развода с которой он скрыл с согласия последней).

Вернувшись домой в Сен-Мартен, он обнаружил проданный дом и отсутствие Леоноры, у которой после его ареста случился нервный срыв, и подруга увезла её в Испанию. В то время художник жил благодаря помощи друга Жоэ Буске, который покупал его картины. В тот период он начал писать вторую версию картины «Европа после дождя».

Его положение было непрочным, и Эрнст решил покинуть Европу. Его сын Джимми, живущий в Нью-Йорке, предложил ему эмигрировать в США. Директор Нью-Йоркского музея современного искусства Альфред Барр получил для Эрнста документы о предоставлению тому убежища в США. В декабре 1940 года художник прибыл в Марсель, где Вариан Фрай передал ему нужные бумаги. Там же он встретился с Андре Бретоном, ожидающим отъезда, и познакомился с американской галеристкой Пегги Гуггенхайм. Она приобрела у Эрнста дюжину работ и, увлекшись им, решила помочь с отъездом в Америку. Из Марселя Эрнст уехал в Мадрид. На границе возникли проблемы с документами, но восхищённые картинами таможенники пропустили художника. Последним пристанищем стал Лиссабон, где Эрнст провел несколько недель, ожидая места в самолете.

В США 

14 июля 1941 года Макс Эрнст прилетел в США и был задержан в аэропорту как гражданин Германии, но был отпущен спустя три дня не без помощи Пегги Гуггенхайм. В планах Пегги уже долгое время было открытие музея современного искусства, и она искала для него подходящее место. Вместе с дочерью, Максом Эрнстом и его сыном Джимми они совершили путешествие по Америке. В конце концов в декабре они вернулись в Нью-Йорк, и вскоре Макс и Пегги поженились.

В Нью-Йорке Эрнст встретил Андре Бретона и других представителей мира искусства, бежавших от войны в Америку — Андре Массона, Жака Липшица, Фернана Леже, Пита Мондриана и других. Он тесно общался с Марком Шагалом и Марселем Дюшаном, который жил у него первое время после приезда в Нью-Йорк.

Макс Эрнст оказал влияние на формирование абстрактного экспрессионизма в американской живописи. Пример его техники управляемого автоматизма вдохновил художников Роберта Мазервелла и Уильяма Базиотиса, его скульптуры дали толчок творчеству . В то же период художник начал практиковать новую технику, которую назвал  (колебание) и описывал так: «Привяжите пустую консервную банку на веревку метр или два длиной, продырявьте дно, наполните её краской пожиже и раскачивайте её […] над лежащим холстом». Первой такой картиной стала «Искусство абстрактное, искусство конкретное», позже превращённая в «Голову человека, заинтригованного полётом неевклидовской мухи». Эта картина позже привлекла внимание Джексона Поллока, который спросил у Эрнста, как тот её создал. Поллок заинтересовался этой техникой, которую модифицировал и сам окрестил термином  (капание, разбрызгивание, льющаяся техника).

В марте 1942 года состоялась выставка тридцати последних картин Эрнста в «Valentine Gallery», не имевшая, впрочем, большого успеха, продать удалось всего одну картину. В апреле того же года вышел посвящённый художнику номер журнала «». В июне вышел первый номер сюрреалистского журнала «», издаваемого Дэвидом Хейром, с обложкой, изображающей рисунки насекомых и геометрические фигуры Макса Эрнста. Художник вместе с Андре Бретоном числились советниками по изданию журнала. В октябре открылась выставка «First Papers of Surrealism». Её каталог был выполнен в виде списка современных мифов, среди которых «межпланетная коммуникация» была представлена как прерогатива Макса Эрнста. В том же месяце открылась галерея Пегги Гуггенхайм «Искусство этого века» на 57ой улице. Эрнст нарисовал обложку к каталогу.

В конце 1942 года, отбирая картины для выставки женщин-художников в галерее Пегги, Эрнст обратил внимание на одну из них — «День рождения» Доротеи Таннинг. С художницей его познакомил Жюльен Леви, нескольких встреч ему хватило, чтобы влюбиться. Летом 1943 года они провели несколько месяцев на ранчо в Седоне (Аризона), где можно было недорого остановиться и откуда открывались прекрасные пейзажи. Пока Доротея ездила разводиться с мужем, Эрнст написал «Vox Angelica» — большую картину, разделённую на множество отсеков, представлявших разные сюжеты. Это было своего рода подведение итогов его техник и тем. Если считать все ячейки на картине (даже пустые и служащие разделителями), то получится 52, именно столько лет было художнику в 1943 году. В том же году по приезде в Нью-Йорк он официально расторг брак с Пегги Гуггенхайм.

В 1944 году немецкий художник и кинематографист Ханс Рихтер, с которым Эрнст встречался в 1920 году в Кёльне, предложил ему участвовать в создании фильма «». В проекте также участвовали Марсель Дюшан, Ман Рэй, Фернан Леже и Александр Колдер. Фильм состоял из шести частей, по одной на каждого. Эпизод, созданный Эрнстом, Желание — это эротический сон с идеей, схожей с «». Он написал для него диалоги и сыграл роль президента.

Лето 1944 года пара провела в Грэйт Ривер (Лонг-Айленд). Эрнст превратил гараж в ателье и создавал скульптуры из дерева акажу и гипса. Он также продолжал работать в технике декалькомании, создав картины «Рейнская ночь» и «Глаз тишины». Вскоре художник вновь стал экспериментировать со стилем, начался период «натуральных форм». Отойдя от строгих, безэмоциональных конструкций, от чистой абстракции, он обратился к гибким формам, навеянным природой.

В 1946 году Макс Эрнст и Доротея Таннинг совершили поездку в Голливуд, где хотели пожениться. Свидетелями они попросили быть Мана Рэя и его подругу Жюльет Браунер. Те также решили сочетаться браком, и в итоге была сыграна двойная свадьба.

В том же году Эрнст принял участие в конкурсе, организованном кинофирмой Лёв-Левин. Одиннадцать художников, среди которых были Сальвадор Дали и Поль Дельво, пригласили написать картину об искушении Святого Антония, которая должна была появиться в фильме  «». Жюри выбрало картину Макса Эрнста, художник получил денежный приз в размере 2500 долларов. На вырученные деньги был куплен участок земли близ Седоны с видом на горы Гранд-Каньона и начато строительство мастерских и дома, которое затянулось надолго ввиду отсутствия средств. Место было очень уединённым, в отдалении от небольшого городка. Художник сам строил дом, помогал ему молодой почитатель его творчества. Из пустых бутылок, пружин и цемента Макс Эрнст сделал 2,4-метровую скульптуру «Козерог», представляющую собой сидящего человека-быка, а рядом с ним скульптуру женщины с рыбьим хвостом и журавлиной шеей. Владение стало известно как Холм Козерога.

Супруги путешествовали по Аризоне, интересовались культурой и обрядами местных индейских племён, посещали представления танцоров качина. Макс Эрнст покупал у них различные предметы и маски. Изредка их навещали друзья. Гостивший у четы художников в 1946 и 1947 годах  в статье в «Макс Эрнст в Аризоне» так описывал их жизнь: «Мы спали на складных брезентовых кроватях, ходили за водой […] за тридцать метров, использовали нефть для освещения, а когда было прохладно, согревались бурбоном — мы не переставали петь и смеяться.»

Хорошие новости приходили в Седону из Европы: возвратившийся в Париж Андре Бретон организовывал в 1947 году выставку сюрреалистов. Для её проведения галерея была превращена в святилище для инициации по примеру Элевсинских мистерий. Макс Эрнст активно участвовал в подготовке выставки на расстоянии. Он создал картину «Чёрное озеро (источник, питающий тревогу)», сделал цветную литографию для каталога и отправил несколько уже написанных картин.

В 1948 опубликовал большое эссе «По ту сторону живописи».

Последние годы в Европе 
В 1950 вернулся во Францию. В 1952 был принят в шутовской «Коллеж патафизики». Обосновался в Париже, участвовал в венецианской Биеннале 1954 года. В 1963 переселился на юго-восток Франции, в провансальский городок Сейян (деп. Вар). В 1975 большая ретроспективная выставка Эрнста была развернута в музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке и в Национальной галерее Гран-Пале в Париже.

Похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез.

Музеи и выставки 
В 2005 году музей Эрнста был открыт в его родном городе Брюле.

Избранные работы 

 Trophy, Hypertrophied (1919)
 Farewell My Beautiful Land of Marie Laurencin. Help! Help! (1919)
 Aquis Submersus (1919)
 Fruit of a Long Experience (1919)
 Two Ambiguous Figures (1919)
 Little Machine Constructed by Minimax Dadamax in Person (1919—1920)
 The Hat Makes the Man (1920)
 Murdering Airplane (1920)
 Here Everything is Still Floating (1920)
 Dada Gauguin (1920)
 The Small Fistule that Says Tic Tac (1920)
 The Gramineous Bicycle Garnished with Bells the Dappled Fire Damps and the Echinoderms Bending the Spine to Look for Caresses (1920—1921)
 The Elephant Celebes (1921)
 Birds, Fish-Snake and Scarecrow (1921)
 Seascape (1921)
 Approaching Puberty or the Pleiads (1921)
 Young Chimera (1921)
 Beim Rendezvous der Freunde (1922)
 Œdipus Rex (1922)
 Castor and Pollution (1923)
 Heilige Cäcilie — Das unsichtbare Klavier (1923)
 Men Shall Know Nothing of This (1923)
 Histoire Naturelle (1923)
 The Equivocal Woman (1923)
 Pieta or Revolution by Night (1923)
 Ubu Imperator (1923)
 Woman, Old Man and Flower (1923—1924)
 Two Children are Threatened by a Nightingale (1924)
 Dadaville (1924)
 Mer et Soleil — Lignes de Navigation (1925)
 Histoire Naturelle (1925)
 Paris Dream (1925)
 The Couple in Lace (1925)
 Eve, the Only One Left to Us (1925)
 The Numerous Family (1926)
 The Kiss (1927)
 Der grosse Wald (1927)
 Gulf Stream (1927)
 Forêt (1927)
 Forêt et soleil (1927)
 The Wood (1927)
 Fishbone Forest (1927)
 Tree of Life (1928)
 The Sea (1928)
 Die Erwählte des Bösen (1928)

 La Femme 100 tetes (1929)
 Et les Papillions se Mettent a Chanter (1929)
 Snow Flowers (1929)
 Loplop Introduces Loplop (1930)
 Human Form (1931)
 Zoomorphic Couple (1933)
 The Entire City (1934)
 Une Semaine de Bonté (1934)
 The Whole City (1935)
 Landscape with Wheatgerm (1936)
 The Nymph Echo (1936)
 L’Ange du Foyer ou Le Triomphe du Surréalisme (1937)
 The Angel of Hearth and Home (1937)
 La Toilette de la mariée (1940)
 Spanish Physician (1940)
 Europe After the Rain (1940—1942)
 Day and Night (1941—1942)
 Surrealism and Painting (1942)
 Window (1943)
 Painting for Young People (143)
 The Eye of Silence (1943—1944)
 The King Playing with the Queen (1944)
 Moonmad (1944)
 The Table is Set (1944)
 Napoleon in the Wilderness (1941)
 Vox Angelica (1945)
 Die Versuchung des Heiligen Antonius (1946)
 Phases of the Night (1946)
 Dangerous Correspondence (1947)
 Design in Nature (1947)
 Capricorn (1948)
 Parisian Woman (1950)
 Götterbote (1950)
 The Weatherman (1951)
 L’oiseau Rose (1956)
 Petite Feerie Nocturne (1958)
 Apres Moi le Sommeil (1958)
 Paysage Arizona (1960)
 Ursachen der Sonne (1960)
 The Garden of France (1962)
 Grand Ignorant (1965)
 Corps Enseignant Pour une École de Tueurs (1967)
 Nordlicht am Nordrhein (1968)
 Ein Mond ist guter Dinge (1970)

Источники 

 
 
 Patrick Waldberg, Michel Sanouillet, Robert Lebel Dada et Surréalisme // Rive-Gauche Productions, Paris 1981 — ISBN 2-86535-022-3
 Robert McNab Ghost Ships: A Surrealist Love Triangle, New Haven and London, Yale University Press, 2004 — ISBN 978-0-300104-31-8

Литература 
 Max Ernst — life and work / ed. by Werner Spies. Köln: DuMont-Literatur-und-Kunst-Verl., 2005
 Max Ernst — plastische Werke / Jürgen Pech (Hrsg.). Köln: DuMont-Literatur-und-Kunst-Verl., 2005
 Max Ernst, die Urschrift der Natur: graphische Werke aus der Sammlung Harald Loebermann/ Andrea Wandschneider (Hrsg.). Bönen: Kettler, 2006
 Sprengel macht Ernst: die Sammlung Max Ernst/ Ulrich Krempel (Hrsg.). Hannover: Sprengel-Museum, 2006
 Max Ernst, Lithographien — Lewis Carolls Wunderhorn/ Renate Goretzki, Josef Sauerborn (Hrsg.). Köln: Bildungswerk der Erzdiözese, 2006
 Schnabelmax und Nachtigall: Texte und Bilder/ Hrsg. von Pierre Gallissaires. Hamburg: Ed. Nautilus, 2006
 Диль Г. Макс Эрнст. М.: Слово, 1995
 Макс Эрнст: Графика и книги. Собрание Люфтганзы. М.: 1995
 Бишофф У. Макс Эрнст. М.: Арт-Родник; Taschen, 2005.

Примечания

Ссылки 

 Работы Эрнста в музеях мира
 Биография (нем.)
 Биография, работы on line
 Документальный фильм об Эрнсте (нем.)
 Сайт музея Эрнста в Брюле
 Гений без диплома (рус.)
 Лесная серия картин Макса Эрнста, анализ
 
 Лекция Ирины Кулик в Музее «Гараж». Макс Эрнст — Ребекка Хорн. Машины искусства

Художники Германии
Художники Франции
Художники США
Сюрреалисты
Дадаизм
Художники-дадаисты Германии
Художники-абстракционисты
Художники-абстракционисты Франции
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Художники выставки «Дегенеративное искусство»
Иммигрировавшие во Францию из Германии